Baie d'Hudson, grande baie canadienne
 Baie-d'Hudson, territoire non organisé du Québec

Voir aussi
 Compagnie de la Baie d'Hudson, société canadienne de commerce au détail
 La Baie d'Hudson, chaîne de magasins